Un matrimonio – film del 1978 di Robert Altman
Un matrimonio – film del 2016 di  Stephan Streker
Un matrimonio – miniserie televisiva